Jalševec je lahko:
 Jalševec Breški (Hrvaška)
 Jalševec Nartski (Hrvaška)
 Jalševec Svibovečki (Hrvaška)